Pioneer Fund steht für:

 Pioneer Fund, Investmentfonds, siehe Pioneer Investments
 Pioneer Fund (Stiftung), amerikanische Stiftung